Гран-при Франции 2002 года — одиннадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2002 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур, во Франции. Соревнования состоялись 21 июля 2002 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:15,045
 Джанкарло Физикелла разбил свой автомобиль в субботней практике и не был допущен врачами к гонке. Попытка заменить его на Хайнца-Харальда Френтцена в последнюю минуту не увенчалась успехом из-за юридических тонкостей.
 Эта победа принесла Михаэлю Шумахеру 5й титул чемпиона мира, что сравняло его с достижением 50-летней давности, принадлежащему аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио. Титул был завоёван по истечении 11 гонок, когда до конца сезона оставалось ещё 6.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 2002 году